Stephen Elliott (1771-1830), botaniste américain ;
 Stephen Elliott (1918-2005), acteur américain ;
 Stephen Elliott (1806-1866), un évêque de l'Église épiscopale des États-Unis ;
 Stephen Elliott (1971-), réalisateur américain ;
 Stephen Elliott (1984-), joueur de football irlandais.